A höveji hímzés rábaközi "lyukacsos" fehér hímzés, amit finom anyag kivarrása jellemez vékony hímzőfonállal, ezért "höveji csipke" varrásnak is nevezik.

Története és technológiája
A hímzés a XIX. század közepén honosodott meg Hövej településen mint egyedi készítésű kézműves termék. Eleinte csak kevesen űzték a hímzőmesterséget. A XX. században házi ipari szövetkezet keretei között folytatódott a hagyomány népművészek tervei alapján. A höveji hímzés 2017-ben felvételt nyert a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére.  A hímzés jövőjét a Hungaricummá, azaz nemzeti értékké  válás képviseli.

Előállítása 
A varrást és a hozzátartozó munkafolyamatokat korán kezdik tanulni, egészen kis gyermekkorban. A folyamat a következő:
 alapanyag előkészítése (mosás-beavatás, vasalás),
 minta rajzolása, előnyomása (tervezés többnyire papíron, gyakorlott hímzők közvetlenül az anyagra rajzolnak),
 az előrajzolt anyag keretre, rámára feszítése, csúszás megakadályozása céljából nagy öltésekkel kerethez erősítése.
 A hímzés a szélvarrással kezdődik (a munka közbeni foszlás megakadályozása miatt) különböző motívumokkal,
 utána következik a virágok szárának hímzése száröltéssel, majd az úgynevezett "bársonyvarrás" (különböző motívumok kitöltése lapos öltéssel).
 A hímzés utolsó munkaművelete a nagyobb lyukak kitöltése kötéssel (vagy másként pókozás), amely művelettől a leheletvékony anyag hímzése csipkejelleget kap.
 A munka befejeztével a fércelést elvágták, a felesleges anyagot a szélhímzés mellett segédeszköz (ún. csat) segítségével levágták.

Motívumkincs 
 Állatmancsok (macska, kutya, medve - szélek kivarrására).
 Virágmotívumok (bársony-, láncrózsa, nefelejcs, margaréta, gyöngyvirág, szegfű stb.) a szélvarrásokon belül.
 Növényi motívumok (virágszárak, levelek, makk, tökmag, tölgyfalevél stb.), amelyek összekötik a virágmotívumokat.
 Jelképes motívumok (csillag, harang, kereszt, kehely stb.), rendeléstől függően.

Képek

Jegyzetek

Források 
A höveji csipke története
Höveji Csipkemúzeum honlapja több részlettel
Höveji csipke bemutatása Kovácsné Pócza Ágnes Kézműves Remek Díjas Népi Iparművész Höveji Csipke Egyesület elnöke - honlap MTI Fotók: Krizsán Csaba

További információk
Hövej
Höveji hímzés (csipke) galéria
Photobank MTI Kultúra - Népművészet - Höveji csipke Fotót készítette:Járai Rudolf

Művészet
Népművészet
Magyar népművészet
Hímzések, öltésfajták